Покровська міська громада:
 Покровська міська громада — громада у Дніпропетровській області
 Покровська міська громада — громада у Донецькій області